Codrus ist der Familienname folgender Personen:

 Codrus (Gattung), Gattung in der Familie der Zehrwespen (Proctotrupidae)
 Kodros (griechisch Κόδρος), Sohn des Melanthos aus dem Geschlecht der Neliden, der letzte (legendäre) König von Attika
 Urceus Codrus (Antonius Urceus genannt Codrus, ital. Antonio Urceo detto Codro; 1446–1500), italienischer Humanist